Személyek
 Antonio Páez (1956) spanyol atléta, középtávfutó
 Fito Páez (1963) argentin zenész
 José Antonio Páez (1790–1873) venezuelai politikus
 José Manuel Reina Páez (1982) spanyol labdarúgó
 Pero Páez (1564–1622) spanyol jezsuita misszinárius

Települések
 Páez, Kolumbia
 Páez, Venezuela